

События 
 9 сентября — на Зелёной линии Стокгольмского метрополитена открыты пять станций: «Глобен», «Енскеде горд», «Сокенплан», «Сведмюра», «Стуребю». В Стокгольмском метрополитене теперь 16 станций.

Родились 
 21 октября — Дмитрий Владимирович Гаев — почётный железнодорожник, начальник ГУП «Московский метрополитен» с 1995 года, председатель Ассамблеи метрополитенов Международного союза общественного транспорта с 2002 года (ум. 2012).

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 1951 году